Misiones o reducciones jesuíticas puede referirse a alguna de las siguientes misiones evangelizadoras realizadas por la Compañía de Jesús:

Misiones jesuíticas en la Península de Baja California;
Misiones jesuíticas de Bolivia;
Misiones jesuíticas de Colombia (Casanare y Meta);
Misiones jesuíticas de China;
Misiones jesuíticas de los Guaraníes, establecidas entre los siglos XVI y XVIII en el nordeste de la Argentina, Paraguay y sur de Brasil;
Misiones jesuíticas del Chaco, las establecidas en el siglo XVIII en la zona conocida como el Chaco Austral;
Misiones jesuitas de la Pampa, establecidas en el siglo XVIII en la actual provincia de Buenos Aires, Argentina.
Misiones jesuíticas de Ecuador;
Misiones jesuíticas de Japón;
Misiones jesuíticas de India;
Misiones jesuíticas de Filipinas;
Misiones jesuíticas de Perú;
Misiones jesuíticas de Venezuela; establecidas en el siglo XVII y XVIII en las provincias de Cumana y de Guayana.
Misiones jesuíticas en América